kous (kleding), kledingstuk dat men aan de voet of het been draagt
steunkous, therapeutische, elastische kous
gloeikousje, voorziening om gas in licht om te zetten
kousje, katoenen lont in een petroleumlamp
krimpkous, voornamelijk ter elektrische isolatie
puntkous, ter versterking van een kabel- of touwoog

Als naam
Koushaven, haven in Rotterdam
Middenkous, oude haven in Rotterdam-Delfshaven
Kous (Rotterdam), deel van de Nieuwe Maas
Bert Kous, Utrechts schrijver en sportjournalist

Zie ook 
kousbroek
kousenband